Żerdź peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Żerdź, un village de la voïvodie de Lublin
 Żerdź, un village de la voïvodie de Mazovie